Такмичење у бацању кладива за жене на Светском првенству у Осаки одржано је 28. и 30. августа 2007. на стадиону Нагај у Осаки. Квалификациона норма износила је 71 метар.

Освајачи медаља

Сатница

Легенда

Рекорди

Квалификације

Група А

Група Б

Финале

Извори 
 Службени резултати квалификација - IAAF.org 
 Службени резултати финала - IAAF.org 
 Извештај са такмичења - IAAF.org

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном